Волков Микола Васильович (1988—2014) — солдат, учасник російсько-української війни.
 Волков Микола Васильович (1914—1943) — сержант, Герой Радянського Союзу.
 Волков Микола Григорович — Герой Радянського Союзу.
 Волков Микола Дмитрович (10.12.1894, Пенза — 03.04.1965, Москва)  — радянський драматург і лібретист, теоретик театру, автор монографії про Мейєрхольда.
 Волков Микола Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Волков Микола Миколайович (1923—1977) — Герой Радянського Союзу.
 Волков Микола Миколайович (1999—2019) — доброволець УДА, парамедик.
 Волков Микола Миколайович (молодший) (1934—2003) — радянський, російський актор театру і кіно. Заслужений артист РРФСР (1972). Народний артист РРФСР (1989). Син Миколи Волкова (старшого).
 Волков Микола Миколайович (старший) (1902—1985) — радянський актор, заслужений артист УРСР (1956), заслужений артист РРФСР (1972).
 Волков Микола Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Волков Микола Федорович (актор) (06.05.1926 Кишинів — 27.12.2012, Москва) — радянський і російський актор.
 Див. також 
 Волков